Merz peut désigner :

Une personnalité 

 Aaron Merz, joueur de football américain 
 
 Albrecht Leo Merz, architecte allemand 
 
 , géographe et océanographe autrichien, directeur de l'Institut des sciences de la mer à Berlin ; 
 Alois Merz, Jésuite allemand
 
 Annette Merz, théologien 
 
 Bernhard Merz, entomologiste suisse 
 Blanche Merz, femme politique suisse 
 Bruno Merz, musicien néo-zélandais 
 C. Noel Bairey Merz, médecin, directrice du Women's Heart Center au Cedars-Sinai Heart Institute 
 , écrivain autrichien ; 
 
 Charles Merz, journaliste américain 
 
 Curt Merz, joueur de football américain  
 
 Ferdinand Merz, psychologue allemand 
 Franz Merz, juge allemand, Cour Fédérale de Justice 
 
 Friedrich Merz, personnalité politique allemande 
 Gabriel Merz, acteur allemand 
 
 , artiste allemand ; 
 
 Gerhard Merz, politicien allemand 
 
 Hans-Rudolf Merz, homme politique suisse ; 
 
 HG Merz, architecte allemand 
 Horst Maria Merz, acteur allemand 
 Ivan Merz, universitaire croate du  béatifié par Jean-Paul II ; 
 Jakob Merz, peintre suisse 
 
 Joachim Merz, économiste allemand 
 
 , prêtre catholique allemand ; 
 Johannes Merz, théologien allemand 
 Johannes Merz, acteur allemand 
 John Theodore Merz, chimiste britannique 
 Jon F. Merz, écrivain américain 
 Joseph Anton Merz, artiste allemand 
 Julius Merz, politicien allemand 
 
 Karl Merz, compositeur américain 
 Karl Merz, peintre allemand 
 Karl Merz, sculpteur allemand 
 Kim Merz, musicien allemand ; 
 Klaus Merz, écrivain suisse ;
 Konrad Merz, écrivain allemand 
 
 Ludwig Merz, footballeur allemand 
 
 Mario Merz, artiste, peintre et sculpteur italien de l'Arte Povera ; 
 Marisa Merz, artiste italienne de l'Arte Povera ; 
 Martin Merz, mathématicien allemand 
 Matthias Merz, cameraman 
 Matthias Merz, orienteur suisse ; 
 Max Merz, joueur de basket-ball allemand 
 
 Merz, artiste britannique d'electro folk ; 
 
 Meta Merz, écrivaine autrichienne 

 Oswald Friedrich Wilhelm Merz, personnalité politique allemande 
 Otto Merz, pilote de course allemand, témoin de l'assassinat de l'archiduc Ferdinand ; 
 Patricia Merz, rameuse suisse
 
 Richard Merz, musicien suisse 
 Robert Merz, footballeur autrichien 
 
 Sue Merz, joueuse américaine de hockey sur glace ; 
 Tilly Merz, escrimeuse allemande 
 Verena Merz, artiste suisse 
 Victor Merz, chimiste suisse 

 William Merz, gymnaste et athlète américain.

Un toponyme 

 Ragow-Merz, commune allemande 
 Merz Gezam, montagne au Maroc 
 Merz Izrane, montagne au Maroc 
 Merz Oulli, montagne au Maroc 
 Merz Oulli, montagne au Maroc 
 Merz Ououlli, montagne au Maroc 
 Koudiet Merz Ibchkane, montagne au Maroc 
 Merz Peninsula, péninsule en Antarctique

Une publication, un mouvement, un roman 

 Merz est une revue dada du début du  fondée par Kurt Schwitters.
 Merz est un mouvement artistique créé par Kurt Schwitters.
 , roman de Tankred Dorst

Une société 
 G. & S. Merz  () a été en activité (sous divers noms) de 1793 à 1867, et produisait des lunettes astronomiques.
 Merz Cyclecar, ancien constructeur automobile